Yuma este un nume propriu care se poate referi la

Denumiri geografice

Bahamas 

 Long Island, Bahamas, denumită Yuma de către nativii americani Arawak

Columbia 

 Magdalena (fluviu), cunoscut și ca Rio Yuma

Cuba 

 La Yuma, nume colocvial desemnând Statele Unite ale Americii

Republica Dominicană 

 Yuma (râu)

 Statele Unite ale Americii 

 Yuma (deşert), deșert din sud-vestul Statelor Unite și nord-vestul Mexicului

 Comitatul Yuma, statul 
 Yuma, Arizona
 Marine Corps Air Station Yuma United States Army Yuma Proving Ground Yuma Territorial Prison Comitatul Yuma, statul 
 Yuma, Colorado
 Yuma, 
 Yuma, 
 Yuma , comunitate din Springville Township

 Populații 

 Quechan, cunoscut și ca Yuma, populație nativă statului Arizona
 Juma people, populație nativă din Brazilia
 Suma-Jumano (Suma ortografiat alternativ ca Yuma), populație nativă statelor american  și mexican Chihuahua

 Alte utilizări 

 USS Yuma, numele a mai multe vase militare ale United States Navy
 Yuma (film), film de televiziune din 1971 cu actorul Clint Walker
 Yuma, REALbasic, limbaj de programare web
 Fort Yuma, 

 Vezi și 

 3:10 to Yuma (dezambiguizare) Comitatul Yuma (dezambiguizare)''

Nume proprii